Dit is de wereldranglijst van februari 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 februari 2002.

Mannen 02